Gypsum (lateinisch für „Gips“) ist eine Bezeichnung für

 (gewöhnlichen) Gips

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gypsum (Colorado)
 Gypsum (Kansas)
 Gypsum (Ohio)
 Gypsum Creek Township

Siehe auch:
 Gypsum Township